Francesco Liverani (1912-1985), arbitre italien de football.
Mario Liverani (1939), historien italien spécialiste de l'Antiquité du proche-orientale.
Fabio Liverani (1976), footballeur italien.
Romolo Liveranide son nom complet Romolo Achille Liverani (1809 - 1872), peintre, scénographe et décorateur d'intérieur néoclassique italien.

Homonymie de patronyme italien